Utoqqaat Qaqqaat bezeichnet:
 Utoqqaat Qaqqaat (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Utoqqaat Qaqqaat (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Utoqqaat Qaqqaat (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland